Кубок Профессиональной футбольной лиги Узбекистана 2013 — футбольный турнир среди профессиональных клубов. В турнире участвовали 10 клубов. Проводился по групповой системе и по системе с выбыванием.

Групповой этап 
 Все игры проводились в городе Ташкент.

Группа А

Группа B

1/2 финала

Финал

Ссылки 
 Кубок ПФЛ-2013:«Алмалык» и «Пахтакор-2» выходят в ½ финала
 Кубок ПФЛ-2013: Финишировал групповой раунд
 Кубок ПФЛ-2013: «Алмалык» крупно обыграл «Андижан»
 Кубок ПФЛ-2013: в финале встретятся «Алмалык» и «Пахтакор-2»
 «Алмалык» - обладатель Кубка ПФЛ-2013

Кубок ПФЛ Узбекистана по футболу
Спорт в Ташкенте
Февраль 2013 года
2013 год в Узбекистане